Di seguito una lista di asteroidi dal numero 13001 al 14000 con data di scoperta e scopritore.

13001-13100 

|-
| 13001 Woodney || 1981 VL || 2 novembre 1981 || B. A. Skiff
|-
| 13002 - ||  || 30 gennaio 1982 || S. J. Bus
|-
| 13003 Dickbeasley || 1982 FN || 21 marzo 1982 || E. Bowell
|-
| 13004 Aldaz || 1982 RR || 15 settembre 1982 || E. Bowell
|-
| 13005 Stankonyukhov ||  || 18 settembre 1982 || N. S. Chernykh
|-
| 13006 Schwaar ||  || 12 gennaio 1983 || B. A. Skiff
|-
| 13007 - || 1984 AU || 8 gennaio 1984 || J. Wagner
|-
| 13008 - ||  || 22 settembre 1984 || H. Debehogne
|-
| 13009 Voloshchuk ||  || 13 agosto 1985 || N. S. Chernykh
|-
| 13010 Germantitov ||  || 29 agosto 1986 || L. V. Zhuravleva
|-
| 13011 Loeillet ||  || 26 agosto 1987 || E. W. Elst
|-
| 13012 - ||  || 30 settembre 1987 || P. Jensen
|-
| 13013 - ||  || 16 settembre 1987 || H. Debehogne
|-
| 13014 Hasslacher ||  || 17 novembre 1987 || R. P. Binzel
|-
| 13015 Noradokei || 1987 XC || 14 dicembre 1987 || T. Seki
|-
| 13016 - ||  || 25 febbraio 1988 || R. H. McNaught
|-
| 13017 Owakenoomi || 1988 FM || 18 marzo 1988 || M. Arai, H. Mori
|-
| 13018 Geoffjames || 1988 GF || 10 aprile 1988 || E. F. Helin
|-
| 13019 - || 1988 NW || 10 luglio 1988 || E. F. Helin
|-
| 13020 - ||  || 10 agosto 1988 || R. H. McNaught
|-
| 13021 - ||  || 3 settembre 1988 || H. Debehogne
|-
| 13022 - ||  || 1 settembre 1988 || H. Debehogne
|-
| 13023 - ||  || 10 dicembre 1988 || T. Kojima
|-
| 13024 Conradferdinand ||  || 11 gennaio 1989 || F. Börngen
|-
| 13025 Zürich || 1989 BA || 28 gennaio 1989 || P. Wild
|-
| 13026 - || 1989 CX || 7 febbraio 1989 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 13027 Geeraerts ||  || 3 aprile 1989 || E. W. Elst
|-
| 13028 Klaustschira ||  || 5 aprile 1989 || M. Geffert
|-
| 13029 - || 1989 HA || 27 aprile 1989 || P. Jensen
|-
| 13030 - || 1989 PF || 9 agosto 1989 || J. Alu, E. F. Helin
|-
| 13031 Durance ||  || 26 settembre 1989 || E. W. Elst
|-
| 13032 Tarn ||  || 7 ottobre 1989 || E. W. Elst
|-
| 13033 Gardon ||  || 7 ottobre 1989 || E. W. Elst
|-
| 13034 - || 1989 UN || 23 ottobre 1989 || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| 13035 - ||  || 30 ottobre 1989 || S. J. Bus
|-
| 13036 - ||  || 30 dicembre 1989 || R. H. McNaught
|-
| 13037 Potosi ||  || 2 marzo 1990 || E. W. Elst
|-
| 13038 Woolston ||  || 2 marzo 1990 || E. W. Elst
|-
| 13039 Awashima ||  || 27 marzo 1990 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 13040 - ||  || 29 luglio 1990 || H. E. Holt
|-
| 13041 - ||  || 25 luglio 1990 || H. E. Holt
|-
| 13042 - || 1990 QE || 18 agosto 1990 || E. F. Helin
|-
| 13043 - ||  || 24 agosto 1990 || H. E. Holt
|-
| 13044 Wannes ||  || 16 agosto 1990 || E. W. Elst
|-
| 13045 Vermandere ||  || 16 agosto 1990 || E. W. Elst
|-
| 13046 Aliev ||  || 31 agosto 1990 || L. V. Zhuravleva
|-
| 13047 - ||  || 15 settembre 1990 || H. E. Holt
|-
| 13048 - ||  || 13 settembre 1990 || H. Debehogne
|-
| 13049 Butov ||  || 15 settembre 1990 || L. V. Zhuravleva
|-
| 13050 - || 1990 SY || 16 settembre 1990 || H. E. Holt
|-
| 13051 - ||  || 22 settembre 1990 || E. W. Elst
|-
| 13052 Las Casas ||  || 22 settembre 1990 || E. W. Elst
|-
| 13053 Bertrandrussell ||  || 22 settembre 1990 || E. W. Elst
|-
| 13054 - ||  || 16 settembre 1990 || H. E. Holt
|-
| 13055 Kreppein ||  || 14 ottobre 1990 || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| 13056 - ||  || 12 novembre 1990 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 13057 Jorgensen ||  || 13 novembre 1990 || C. S. Shoemaker, D. H. Levy
|-
| 13058 Alfredstevens ||  || 19 novembre 1990 || E. W. Elst
|-
| 13059 Ducuroir ||  || 18 gennaio 1991 || E. W. Elst
|-
| 13060 - || 1991 EJ || 10 marzo 1991 || R. H. McNaught
|-
| 13061 - ||  || 20 marzo 1991 || H. Debehogne
|-
| 13062 Podarkes || 1991 HN || 19 aprile 1991 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 13063 Purifoy || 1991 LB || 5 giugno 1991 || Spacewatch
|-
| 13064 Haemhouts ||  || 6 agosto 1991 || E. W. Elst
|-
| 13065 - ||  || 9 agosto 1991 || H. E. Holt
|-
| 13066 - ||  || 5 agosto 1991 || H. E. Holt
|-
| 13067 - ||  || 6 agosto 1991 || H. E. Holt
|-
| 13068 - ||  || 4 settembre 1991 || E. F. Helin
|-
| 13069 Umbertoeco ||  || 6 settembre 1991 || E. W. Elst
|-
| 13070 Seanconnery ||  || 8 settembre 1991 || E. W. Elst
|-
| 13071 - ||  || 13 settembre 1991 || H. E. Holt
|-
| 13072 - ||  || 11 settembre 1991 || H. E. Holt
|-
| 13073 - ||  || 15 settembre 1991 || H. E. Holt
|-
| 13074 - ||  || 15 settembre 1991 || H. E. Holt
|-
| 13075 - ||  || 28 ottobre 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 13076 - ||  || 11 novembre 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 13077 Edschneider ||  || 4 novembre 1991 || Spacewatch
|-
| 13078 - || 1991 WD || 17 novembre 1991 || S. Otomo
|-
| 13079 Toots ||  || 2 febbraio 1992 || E. W. Elst
|-
| 13080 - ||  || 2 marzo 1992 || UESAC
|-
| 13081 - ||  || 2 marzo 1992 || UESAC
|-
| 13082 Gutiérrez ||  || 6 marzo 1992 || UESAC
|-
| 13083 - ||  || 2 marzo 1992 || UESAC
|-
| 13084 Virchow ||  || 2 aprile 1992 || F. Börngen
|-
| 13085 Borlaug ||  || 23 aprile 1992 || E. W. Elst
|-
| 13086 Sauerbruch ||  || 30 aprile 1992 || F. Börngen
|-
| 13087 Chastellux ||  || 30 luglio 1992 || E. W. Elst
|-
| 13088 Filipportera ||  || 8 agosto 1992 || E. W. Elst
|-
| 13089 - ||  || 2 agosto 1992 || H. E. Holt
|-
| 13090 - ||  || 6 agosto 1992 || H. E. Holt
|-
| 13091 - ||  || 5 agosto 1992 || H. E. Holt
|-
| 13092 Schrödinger ||  || 24 settembre 1992 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 13093 Wolfgangpauli ||  || 21 settembre 1992 || F. Börngen
|-
| 13094 Shinshuueda ||  || 19 ottobre 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 13095 - ||  || 18 novembre 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 13096 Tigris ||  || 27 gennaio 1993 || E. W. Elst
|-
| 13097 Lamoraal ||  || 23 gennaio 1993 || E. W. Elst
|-
| 13098 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 13099 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 13100 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|}

13101-13200 

|-
| 13101 Fransson ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 13102 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 13103 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 13104 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 13105 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 13106 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 13107 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 13108 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 13109 Berzelius ||  || 14 maggio 1993 || E. W. Elst
|-
| 13110 - ||  || 15 giugno 1993 || R. H. McNaught
|-
| 13111 Papacosmas ||  || 23 luglio 1993 || C. S. Shoemaker, D. H. Levy
|-
| 13112 Montmorency ||  || 18 agosto 1993 || E. W. Elst
|-
| 13113 Williamyeats ||  || 15 settembre 1993 || E. W. Elst
|-
| 13114 Isabelgodin ||  || 19 settembre 1993 || E. W. Elst
|-
| 13115 Jeangodin ||  || 17 settembre 1993 || E. W. Elst
|-
| 13116 Hortensia ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 13117 Pondicherry ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 13118 La Harpe ||  || 20 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 13119 - ||  || 11 novembre 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 13120 - ||  || 4 novembre 1993 || R. H. McNaught
|-
| 13121 Tisza ||  || 7 febbraio 1994 || E. W. Elst
|-
| 13122 Drava ||  || 7 febbraio 1994 || E. W. Elst
|-
| 13123 Tyson || 1994 KA || 16 maggio 1994 || C. S. Shoemaker, D. H. Levy
|-
| 13124 - || 1994 PS || 14 agosto 1994 || T. Kobayashi
|-
| 13125 Tobolsk ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 13126 Calbuco ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 13127 Jeroenbrouwers ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 13128 Aleppo ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 13129 Poseidonios ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 13130 Dylanthomas ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 13131 Palmyra ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 13132 Ortelius ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 13133 Jandecleir ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 13134 - || 1994 QR || 16 agosto 1994 || T. Kobayashi
|-
| 13135 - || 1994 QX || 31 agosto 1994 || N. Kawasato
|-
| 13136 - ||  || 25 ottobre 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 13137 - ||  || 26 ottobre 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 13138 - || 1994 VA || 1 novembre 1994 || T. Kobayashi
|-
| 13139 - ||  || 3 novembre 1994 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 13140 Shinchukai ||  || 4 novembre 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 13141 - ||  || 30 novembre 1994 || T. Kobayashi
|-
| 13142 - ||  || 25 dicembre 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 13143 - || 1995 AF || 2 gennaio 1995 || T. Kobayashi
|-
| 13144 - || 1995 BJ || 23 gennaio 1995 || T. Kobayashi
|-
| 13145 Cavezzo ||  || 27 febbraio 1995 || Cavezzo
|-
| 13146 Yuriko ||  || 20 febbraio 1995 || T. Okuni
|-
| 13147 Foglia ||  || 24 febbraio 1995 || M. Tombelli
|-
| 13148 - || 1995 EF || 1 marzo 1995 || T. Niijima, T. Urata
|-
| 13149 Heisenberg ||  || 4 marzo 1995 || F. Börngen
|-
| 13150 Paolotesi || 1995 FS || 23 marzo 1995 || L. Tesi, A. Boattini
|-
| 13151 Polino || 1995 OH || 22 luglio 1995 || G. Iatteri
|-
| 13152 - || 1995 QK || 19 agosto 1995 || S. P. Laurie
|-
| 13153 - ||  || 31 agosto 1995 || T. Kobayashi
|-
| 13154 Petermrva || 1995 RC || 7 settembre 1995 || A. Galád, A. Pravda
|-
| 13155 - ||  || 19 settembre 1995 || T. B. Spahr
|-
| 13156 Mannoucyo ||  || 20 settembre 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 13157 Searfoss ||  || 15 ottobre 1995 || Spacewatch
|-
| 13158 - || 1995 UE || 17 ottobre 1995 || P. Sicoli, P. Ghezzi
|-
| 13159 - ||  || 20 ottobre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 13160 - ||  || 25 ottobre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 13161 - ||  || 27 ottobre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 13162 Ryokkochigaku ||  || 22 ottobre 1995 || M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| 13163 Koyamachuya ||  || 28 ottobre 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 13164 - || 1995 VF || 1 novembre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 13165 - ||  || 16 novembre 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 13166 - ||  || 16 novembre 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 13167 - ||  || 24 novembre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 13168 Danoconnell || 1995 XW || 6 dicembre 1995 || AMOS
|-
| 13169 - ||  || 15 dicembre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 13170 - || 1995 YX || 19 dicembre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 13171 - || 1996 AA || 1 gennaio 1996 || T. Kobayashi
|-
| 13172 - || 1996 AO || 11 gennaio 1996 || T. Kobayashi
|-
| 13173 - ||  || 13 gennaio 1996 || T. Kobayashi
|-
| 13174 Timossi ||  || 14 febbraio 1996 || M. Tombelli, U. Munari
|-
| 13175 - ||  || 15 marzo 1996 || NEAT
|-
| 13176 Kobedaitenken ||  || 21 aprile 1996 || R. H. McNaught, H. Abe
|-
| 13177 Hansschmidt ||  || 17 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 13178 Catalan ||  || 18 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 13179 Johncochrane ||  || 18 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 13180 Fourcroy ||  || 18 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 13181 Peneleos ||  || 11 settembre 1996 || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| 13182 - ||  || 16 settembre 1996 || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| 13183 - || 1996 TW || 5 ottobre 1996 || D. di Cicco
|-
| 13184 Augeias ||  || 4 ottobre 1996 || E. W. Elst
|-
| 13185 Agasthenes ||  || 5 ottobre 1996 || E. W. Elst
|-
| 13186 - || 1996 UM || 18 ottobre 1996 || C. W. Hergenrother
|-
| 13187 - ||  || 6 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 13188 Okinawa ||  || 3 gennaio 1997 || N. Sato
|-
| 13189 - ||  || 11 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 13190 - ||  || 29 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 13191 - ||  || 31 gennaio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 13192 Quine ||  || 31 gennaio 1997 || P. G. Comba
|-
| 13193 - || 1997 CW || 1 febbraio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 13194 - ||  || 1 febbraio 1997 || T. Kobayashi
|-
| 13195 - ||  || 2 febbraio 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 13196 Rogerssmith ||  || 1 febbraio 1997 || Spacewatch
|-
| 13197 Pontecorvo || 1997 DC || 17 febbraio 1997 || V. S. Casulli
|-
| 13198 Banpeiyu || 1997 DT || 27 febbraio 1997 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 13199 - ||  || 3 marzo 1997 || T. Okuni
|-
| 13200 Romagnani ||  || 13 marzo 1997 || L. Tesi, G. Cattani
|}

13201-13300 

|-
| 13201 - ||  || 10 marzo 1997 || LINEAR
|-
| 13202 - ||  || 31 marzo 1997 || LINEAR
|-
| 13203 - ||  || 31 marzo 1997 || LINEAR
|-
| 13204 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 13205 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 13206 Baer ||  || 6 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 13207 Tamagawa ||  || 10 aprile 1997 || A. Nakamura
|-
| 13208 Fraschetti ||  || 5 aprile 1997 || NEAT
|-
| 13209 Arnhem ||  || 9 aprile 1997 || E. W. Elst
|-
| 13210 - ||  || 30 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 13211 Stucky ||  || 3 maggio 1997 || Spacewatch
|-
| 13212 Jayleno ||  || 3 maggio 1997 || E. W. Elst
|-
| 13213 Maclaurin ||  || 3 maggio 1997 || E. W. Elst
|-
| 13214 Chirikov ||  || 3 maggio 1997 || E. W. Elst
|-
| 13215 - ||  || 3 maggio 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 13216 - ||  || 9 giugno 1997 || K. A. Williams
|-
| 13217 Alpbach ||  || 30 giugno 1997 || ODAS
|-
| 13218 - ||  || 28 giugno 1997 || LINEAR
|-
| 13219 Cailletet ||  || 30 giugno 1997 || Spacewatch
|-
| 13220 Kashiwagura ||  || 1 luglio 1997 || T. Okuni
|-
| 13221 Nao || 1997 OY || 24 luglio 1997 || A. Nakamura
|-
| 13222 Ichikawakazuo ||  || 27 luglio 1997 || T. Okuni
|-
| 13223 Cenaceneri ||  || 13 agosto 1997 || L. Tesi
|-
| 13224 Takamatsuda ||  || 10 agosto 1997 || T. Okuni
|-
| 13225 Manfredi ||  || 29 agosto 1997 || Osservatorio San Vittore
|-
| 13226 Soulié || 1997 SH || 20 settembre 1997 || L. Šarounová
|-
| 13227 Poor ||  || 27 settembre 1997 || Spacewatch
|-
| 13228 - ||  || 29 settembre 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 13229 Echion ||  || 2 novembre 1997 || J. Tichá, M. Tichý
|-
| 13230 - ||  || 1 novembre 1997 || T. Urata
|-
| 13231 Blondelet ||  || 17 gennaio 1998 || ODAS
|-
| 13232 Prabhakar ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 13233 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 13234 Natashaowen ||  || 22 marzo 1998 || LONEOS
|-
| 13235 Isiguroyuki ||  || 30 aprile 1998 || T. Okuni
|-
| 13236 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 13237 - ||  || 21 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 13238 Lambeaux ||  || 25 aprile 1998 || E. W. Elst
|-
| 13239 Kana || 1998 KN || 21 maggio 1998 || A. Nakamura
|-
| 13240 Thouvay ||  || 18 maggio 1998 || LONEOS
|-
| 13241 Biyo ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 13242 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 13232 Prabhakar ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 13244 Dannymeyer ||  || 26 giugno 1998 || CSS
|-
| 13245 - ||  || 23 giugno 1998 || LINEAR
|-
| 13246 Hannahshu ||  || 24 giugno 1998 || LINEAR
|-
| 13247 Tianshi ||  || 24 giugno 1998 || LINEAR
|-
| 13248 Fornasier ||  || 24 giugno 1998 || LONEOS
|-
| 13249 Marcallen ||  || 18 giugno 1998 || LONEOS
|-
| 13250 Danieladucato || 1998 OJ || 19 luglio 1998 || A. Boattini, L. Tesi
|-
| 13251 Viot || 1998 OP || 20 luglio 1998 || ODAS
|-
| 13252 - ||  || 18 luglio 1998 || W. Bickel
|-
| 13253 Stejneger ||  || 26 luglio 1998 || E. W. Elst
|-
| 13254 Kekulé ||  || 26 luglio 1998 || E. W. Elst
|-
| 13255 - ||  || 26 luglio 1998 || E. W. Elst
|-
| 13256 Marne ||  || 26 luglio 1998 || E. W. Elst
|-
| 13257 Seanntorres ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 13258 Bej ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 13259 Bhat ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 13260 Sabadell ||  || 23 agosto 1998 || F. Casarramona, A. Vidal
|-
| 13261 Ganeshvenu ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 13262 Ruhiyusuf ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 13263 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 13264 Abdelhaq ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 13265 Terbunkley ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 13266 Maiabland ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 13267 Bolechowski ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 13268 Trevorcorbin ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 13269 Dahlstrom ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 13270 Brittonbounds ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 13271 Gingerbyrd ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 13272 Ericadavid ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 13273 Cornwell ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 13274 Roygross ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 13275 Kathgoetz ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 13276 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 13277 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 13278 Grotecloss ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 13279 Gutman ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 13280 Christihaas ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 13281 Aliciahall ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 13282 Sharikahagan ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 13283 Dahart ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 13284 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 13285 Stephicks ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 13286 Adamchauvin ||  || 20 agosto 1998 || LONEOS
|-
| 13287 - ||  || 29 agosto 1998 || Višnjan Observatory
|-
| 13288 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 13289 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 13290 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 13291 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 13292 Hernandezmon ||  || 28 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 13293 Mechelen ||  || 26 agosto 1998 || E. W. Elst
|-
| 13294 Rockox ||  || 25 agosto 1998 || E. W. Elst
|-
| 13295 - || 1998 RE || 2 settembre 1998 || A. Sugie
|-
| 13296 - || 1998 RV || 11 settembre 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| 13297 - || 1998 RX || 12 settembre 1998 || T. Kobayashi
|-
| 13298 Namatjira ||  || 15 settembre 1998 || J. Broughton
|-
| 13299 - ||  || 4 settembre 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 13300 - ||  || 14 settembre 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|}

13301-13400 

|-
| 13301 Hofsteen ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 13302 Kezmoh ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 13303 Asmitakumar ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 13304 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 13305 Danielang ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 13306 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 13307 Taralarsen ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 13308 Melissamayne ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 13309 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 13310 Nilvo ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 13311 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 13312 Orlowitz ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 13313 Kathypeng ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 13314 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 13315 Hilana ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 13316 Llano ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 13317 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 13318 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 13319 Michaelmi ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 13320 Jessicamiles ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 13321 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 13322 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 13323 - || 1998 SQ || 16 settembre 1998 || ODAS
|-
| 13324 - ||  || 18 settembre 1998 || T. Stafford
|-
| 13325 Valérienataf ||  || 18 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 13326 Ferri ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 13327 Reitsema ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 13328 Guetter ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 13329 Davidhardy ||  || 20 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 13330 Dondavis ||  || 25 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 13331 - ||  || 30 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 13332 Benkhoff ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 13333 Carsenty ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 13334 Tost ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 13335 Tobiaswolf ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 13336 Jillpernell ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 13337 Sampath ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 13338 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 13339 Williamsmith ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 13340 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 13341 Kellysweeney ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 13342 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 13343 Annietaylor ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 13344 Upenieks ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 13345 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 13346 Danielmiller ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 13347 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 13348 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 13349 Yarotsky ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 13350 Gmelin ||  || 20 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 13351 Zibeline ||  || 20 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 13352 Gyssens ||  || 18 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 13353 - ||  || 13 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 13354 - ||  || 15 ottobre 1998 || ODAS
|-
| 13355 - ||  || 14 ottobre 1998 || G. A. Sala
|-
| 13356 - ||  || 14 ottobre 1998 || K. Korlević
|-
| 13357 Werkhoven ||  || 15 ottobre 1998 || Spacewatch
|-
| 13358 Revelle ||  || 14 ottobre 1998 || LONEOS
|-
| 13359 - ||  || 20 ottobre 1998 || K. Korlević
|-
| 13360 - ||  || 23 ottobre 1998 || K. Korlević
|-
| 13361 - ||  || 24 ottobre 1998 || T. Kobayashi
|-
| 13362 - ||  || 26 ottobre 1998 || K. Korlević
|-
| 13363 - ||  || 26 ottobre 1998 || K. Korlević
|-
| 13364 - ||  || 20 ottobre 1998 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 13365 Tenzinyama ||  || 26 ottobre 1998 || T. Okuni
|-
| (13366) 1998 US24 ||  || 18 ottobre 1998 || LONEOS
|-
| 13367 Jiří ||  || 18 ottobre 1998 || LONEOS
|-
| 13368 Wlodekofman ||  || 18 ottobre 1998 || LONEOS
|-
| 13369 - ||  || 28 ottobre 1998 || LINEAR
|-
| 13370 Júliusbreza || 1998 VF || 7 novembre 1998 || P. Kolény, L. Kornoš
|-
| 13371 - ||  || 8 novembre 1998 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 13372 - ||  || 12 novembre 1998 || T. Kobayashi
|-
| 13373 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 13374 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 13375 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 13376 Dunphy ||  || 15 novembre 1998 || I. P. Griffin
|-
| 13377 - ||  || 15 novembre 1998 || T. Kobayashi
|-
| 13378 - ||  || 12 novembre 1998 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 13379 - ||  || 18 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 13380 Yamamohammed ||  || 21 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 13381 - ||  || 21 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 13382 - ||  || 11 dicembre 1998 || T. Kobayashi
|-
| 13383 - ||  || 14 dicembre 1998 || LINEAR
|-
| 13384 - ||  || 15 dicembre 1998 || LINEAR
|-
| 13385 - ||  || 15 dicembre 1998 || LINEAR
|-
| 13386 - ||  || 15 dicembre 1998 || LINEAR
|-
| 13387 Irus ||  || 22 dicembre 1998 || Osservatorio di Farra d'Isonzo
|-
| 13388 - ||  || 8 gennaio 1999 || LINEAR
|-
| 13389 Stacey ||  || 10 gennaio 1999 || J. V. McClusky
|-
| 13390 Bouška ||  || 18 marzo 1999 || P. Pravec, M. Wolf
|-
| 13391 - ||  || 10 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 13392 - ||  || 20 maggio 1999 || LINEAR
|-
| 13393 - ||  || 13 luglio 1999 || LINEAR
|-
| 13394 - ||  || 9 settembre 1999 || K. Korlević
|-
| 13395 Deconihout ||  || 10 settembre 1999 || L. Bernasconi
|-
| 13396 Midavaine ||  || 11 settembre 1999 || L. Bernasconi
|-
| 13397 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 13398 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 13399 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 13400 - ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|}

13401-13500 

|-
| 13401 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 13402 - ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 13403 Sarahmousa ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 13404 Norris ||  || 9 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 13405 Dorisbillings ||  || 21 settembre 1999 || G. W. Billings
|-
| 13406 Sekora ||  || 2 ottobre 1999 || L. Šarounová
|-
| 13407 Ikukomakino ||  || 4 ottobre 1999 || K. Watanabe
|-
| 13408 Deadoklestic ||  || 10 ottobre 1999 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| 13409 - || 1999 US || 16 ottobre 1999 || K. Korlević
|-
| 13410 Arhale ||  || 29 ottobre 1999 || CSS
|-
| 13411 OLRAP ||  || 31 ottobre 1999 || P. Antonini
|-
| 13412 Guerrieri ||  || 29 ottobre 1999 || CSS
|-
| 13413 Bobpeterson ||  || 29 ottobre 1999 || CSS
|-
| 13414 Grantham ||  || 29 ottobre 1999 || CSS
|-
| 13415 Stevenbland ||  || 29 ottobre 1999 || CSS
|-
| 13416 Berryman ||  || 30 ottobre 1999 || CSS
|-
| 13417 - ||  || 5 novembre 1999 || T. Kobayashi
|-
| 13418 - ||  || 8 novembre 1999 || K. Korlević
|-
| 13419 - ||  || 9 novembre 1999 || T. Kobayashi
|-
| 13420 - ||  || 9 novembre 1999 || T. Kobayashi
|-
| 13421 Holvorcem ||  || 11 novembre 1999 || C. W. Juels
|-
| 13422 - ||  || 10 novembre 1999 || K. Korlević
|-
| 13423 Bobwoolley ||  || 13 novembre 1999 || C. W. Juels
|-
| 13424 Margalida ||  || 8 novembre 1999 || R. Pacheco, Á. López
|-
| 13425 Waynebrown ||  || 15 novembre 1999 || C. W. Juels
|-
| 13426 - ||  || 13 novembre 1999 || T. Kobayashi
|-
| 13427 - ||  || 13 novembre 1999 || T. Kobayashi
|-
| 13428 - ||  || 3 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 13429 - ||  || 3 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 13430 - ||  || 3 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 13431 - ||  || 3 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 13432 - ||  || 3 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 13433 Phelps ||  || 3 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 13434 Adamquade ||  || 4 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 13435 Rohret ||  || 4 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 13436 Enid || 1999 WF || 17 novembre 1999 || T. Stafford
|-
| 13437 Wellton-Persson ||  || 28 novembre 1999 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 13438 Marthanalexander ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 13439 Frankiethomas || 2072 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13440 - || 2095 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13441 Janmerlin || 2098 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13442 - || 2646 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13443 - || 2785 P-L || 26 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13444 - || 3040 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13445 - || 3063 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13446 Almarkim || 3087 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13447 - || 4115 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13448 Edbryce || 4526 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13449 Margaretgarland || 4845 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13450 - || 6077 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13451 - || 6103 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13452 - || 6513 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13453 - || 6538 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13454 - || 6594 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13455 - || 6626 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13456 - || 6640 P-L || 26 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13457 - || 6761 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13458 - || 4214 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13459 - || 4235 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13460 - || 1083 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13461 - || 1607 T-2 || 24 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13462 - || 2076 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13463 Antiphos || 5159 T-2 || 25 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13464 - || 1036 T-3 || 17 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13465 - || 1194 T-3 || 17 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13466 - || 2349 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13467 - || 2676 T-3 || 11 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13468 - || 3378 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13469 - || 3424 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13470 - || 3517 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13471 - || 4046 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13472 - || 4064 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13473 Hokema || 1953 GJ || 7 aprile 1953 || K. Reinmuth
|-
| 13474 V'yus ||  || 29 agosto 1973 || T. M. Smirnova
|-
| 13475 Orestes || 1973 SX || 19 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13476 - || 1974 QF || 16 agosto 1974 || Felix Aguilar Observatory
|-
| 13477 Utkin ||  || 5 novembre 1975 || L. I. Chernykh
|-
| 13478 Fraunhofer ||  || 27 febbraio 1976 || F. Börngen
|-
| 13479 Vet ||  || 8 ottobre 1977 || L. I. Chernykh
|-
| 13480 Potapov ||  || 9 agosto 1978 || N. S. Chernykh, L. I. Chernykh
|-
| 13481 - ||  || 6 novembre 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 13482 Igorfedorov ||  || 25 aprile 1979 || N. S. Chernykh
|-
| 13483 - || 1980 SF || 16 settembre 1980 || Z. Vávrová
|-
| 13484 - ||  || 1 marzo 1981 || S. J. Bus
|-
| 13485 - ||  || 25 agosto 1981 || H. Debehogne
|-
| 13486 - ||  || 24 ottobre 1981 || S. J. Bus
|-
| 13487 Novosyadlyj || 1981 VN || 2 novembre 1981 || B. A. Skiff
|-
| 13488 Savanov ||  || 14 ottobre 1982 || L. G. Karachkina
|-
| 13489 Dmitrienko ||  || 20 ottobre 1982 || L. G. Karachkina
|-
| 13490 - ||  || 26 gennaio 1984 || E. Bowell
|-
| 13491 - ||  || 28 ottobre 1984 || A. Mrkos
|-
| 13492 Vitalijzakharov ||  || 27 dicembre 1984 || L. G. Karachkina
|-
| 13493 Lockwood || 1985 PT || 14 agosto 1985 || E. Bowell
|-
| 13494 Treiso || 1985 RT || 14 settembre 1985 || E. Bowell
|-
| 13495 - ||  || 6 settembre 1985 || H. Debehogne
|-
| 13496 - ||  || 6 settembre 1985 || H. Debehogne
|-
| 13497 Ronstone ||  || 5 marzo 1986 || E. Bowell
|-
| 13498 Al Chwarizmi || 1986 PX || 6 agosto 1986 || E. W. Elst, V. G. Ivanova
|-
| 13499 Steinberg ||  || 1 ottobre 1986 || CERGA
|-
| 13500 Viscardy || 1987 PM || 6 agosto 1987 || CERGA
|}

13501-13600 

|-
| 13501 - || 1987 VR || 15 novembre 1987 || A. Mrkos
|-
| 13502 - || 1987 WD || 17 novembre 1987 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 13503 - ||  || 6 settembre 1988 || H. Debehogne
|-
| 13504 - ||  || 14 settembre 1988 || S. J. Bus
|-
| 13505 - ||  || 4 gennaio 1989 || R. H. McNaught
|-
| 13506 - ||  || 4 gennaio 1989 || R. H. McNaught
|-
| 13507 - ||  || 4 gennaio 1989 || R. H. McNaught
|-
| 13508 - || 1989 DC || 27 febbraio 1989 || A. Sugie
|-
| 13509 Guayaquil ||  || 4 aprile 1989 || E. W. Elst
|-
| 13510 - || 1989 OL || 29 luglio 1989 || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin
|-
| 13511 - ||  || 5 settembre 1989 || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin
|-
| 13512 - ||  || 8 ottobre 1989 || A. Sugie
|-
| 13513 Manila ||  || 2 marzo 1990 || E. W. Elst
|-
| 13514 Mikerudenko || 1990 MR || 18 giugno 1990 || H. E. Holt
|-
| 13515 - ||  || 19 settembre 1990 || H. E. Holt
|-
| 13516 - ||  || 20 ottobre 1990 || A. Sugie
|-
| 13517 - ||  || 20 ottobre 1990 || R. H. McNaught
|-
| 13518 - ||  || 12 novembre 1990 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 13519 - ||  || 15 novembre 1990 || A. Sugie
|-
| 13520 Félicienrops ||  || 15 novembre 1990 || E. W. Elst
|-
| 13521 - || 1991 BK || 19 gennaio 1991 || T. Hioki, S. Hayakawa
|-
| 13522 - || 1991 FG || 18 marzo 1991 || R. H. McNaught
|-
| 13523 Vanhassel ||  || 6 giugno 1991 || E. W. Elst
|-
| 13524 - || 1991 OO || 18 luglio 1991 || H. E. Holt
|-
| 13525 Paulledoux ||  || 2 agosto 1991 || E. W. Elst
|-
| 13526 Libbrecht ||  || 3 agosto 1991 || E. W. Elst
|-
| 13527 - ||  || 7 agosto 1991 || H. E. Holt
|-
| 13528 - ||  || 7 agosto 1991 || H. E. Holt
|-
| 13529 Yokaboshi ||  || 1 settembre 1991 || T. Seki
|-
| 13530 Ninnemann ||  || 9 settembre 1991 || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| 13531 Weizsäcker ||  || 13 settembre 1991 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 13532 - ||  || 11 settembre 1991 || H. E. Holt
|-
| 13533 Junili ||  || 4 settembre 1991 || E. W. Elst
|-
| 13534 Alain-Fournier ||  || 4 settembre 1991 || E. W. Elst
|-
| 13535 - ||  || 13 settembre 1991 || H. E. Holt
|-
| 13536 - ||  || 15 settembre 1991 || H. E. Holt
|-
| 13537 - || 1991 SG || 29 settembre 1991 || R. H. McNaught
|-
| 13538 - || 1991 ST || 30 settembre 1991 || R. H. McNaught
|-
| 13539 - || 1991 TY || 2 ottobre 1991 || R. H. McNaught
|-
| 13540 Kazukitakahashi ||  || 29 ottobre 1991 || A. Takahashi, K. Watanabe
|-
| 13541 - ||  || 4 novembre 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 13542 - ||  || 10 novembre 1991 || S. Otomo
|-
| 13543 Butler ||  || 2 gennaio 1992 || Spacewatch
|-
| 13544 - ||  || 29 febbraio 1992 || UESAC
|-
| 13545 - ||  || 29 febbraio 1992 || UESAC
|-
| 13546 - ||  || 29 febbraio 1992 || UESAC
|-
| 13547 - ||  || 29 febbraio 1992 || UESAC
|-
| 13548 - ||  || 8 marzo 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 13549 - ||  || 2 marzo 1992 || UESAC
|-
| 13550 - ||  || 2 marzo 1992 || UESAC
|-
| 13551 Gadsden ||  || 26 marzo 1992 || R. H. McNaught
|-
| 13552 - || 1992 GA || 4 aprile 1992 || A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin
|-
| 13553 Masaakikoyama || 1992 JE || 2 maggio 1992 || T. Seki
|-
| 13554 Decleir ||  || 8 maggio 1992 || H. Debehogne
|-
| 13555 - ||  || 2 maggio 1992 || H. Debehogne
|-
| 13556 - ||  || 21 luglio 1992 || H. Debehogne, Á. López-G.
|-
| 13557 Lievetruwant ||  || 24 luglio 1992 || H. Debehogne, Á. López-G.
|-
| 13558 - ||  || 5 agosto 1992 || H. Debehogne, Á. López-G.
|-
| 13559 Werth ||  || 4 settembre 1992 || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| 13560 La Pérouse ||  || 2 settembre 1992 || E. W. Elst
|-
| 13561 Kudogou ||  || 23 settembre 1992 || M. Yanai, K. Watanabe
|-
| 13562 Bobeggleton ||  || 28 settembre 1992 || Spacewatch
|-
| 13563 - || 1992 UW || 21 ottobre 1992 || S. Otomo
|-
| 13564 Kodomomiraikan ||  || 19 ottobre 1992 || M. Yanai, K. Watanabe
|-
| 13565 Yotakanashi ||  || 28 ottobre 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 13566 - ||  || 19 ottobre 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 13567 Urabe ||  || 16 novembre 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 13568 - ||  || 21 novembre 1992 || N. Kawasato
|-
| 13569 Oshu || 1993 EJ || 4 marzo 1993 || T. Seki
|-
| 13570 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 13571 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 13572 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 13573 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 13574 - ||  || 21 marzo 1993 || UESAC
|-
| 13575 - || 1993 GN || 14 aprile 1993 || S. Otomo
|-
| 13576 Gotoyoshi || 1993 HW || 16 aprile 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 13577 Ukawa ||  || 16 aprile 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 13578 - || 1993 MK || 17 giugno 1993 || H. E. Holt
|-
| 13579 Allodd ||  || 12 luglio 1993 || E. W. Elst
|-
| 13580 de Saussure ||  || 20 luglio 1993 || E. W. Elst
|-
| 13581 - ||  || 19 agosto 1993 || E. F. Helin
|-
| 13582 Tominari ||  || 15 ottobre 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 13583 Bosret ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 13584 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 13585 Justinsmith ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 13586 Copenhagen ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 13587 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 13588 - ||  || 9 ottobre 1993 || E. W. Elst
|-
| 13589 - || 1993 XM || 8 dicembre 1993 || T. Kobayashi
|-
| 13590 - ||  || 14 gennaio 1994 || T. Kobayashi
|-
| 13591 - ||  || 16 gennaio 1994 || T. Kobayashi
|-
| 13592 - || 1994 JU || 8 maggio 1994 || T. Kobayashi
|-
| 13593 - ||  || 4 luglio 1994 || E. F. Helin
|-
| 13594 - ||  || 9 agosto 1994 || PCAS
|-
| 13595 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 13596 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 13597 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 13598 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 13599 Lisbon ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 13600 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|}

13601-13700 

|-
| 13601 - ||  || 12 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 13602 Pierreboulez ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 13603 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 13604 - ||  || 10 agosto 1994 || E. W. Elst
|-
| 13605 Nakamuraminoru || 1994 RV || 1 settembre 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 13606 Bean ||  || 11 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 13607 Vicars ||  || 29 settembre 1994 || Spacewatch
|-
| 13608 Andosatoru ||  || 2 ottobre 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 13609 Lewicki ||  || 10 ottobre 1994 || Spacewatch
|-
| 13610 Lilienthal ||  || 5 ottobre 1994 || F. Börngen
|-
| 13611 - ||  || 25 ottobre 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 13612 - ||  || 25 ottobre 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 13613 - ||  || 26 ottobre 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 13614 - ||  || 8 novembre 1994 || S. Otomo
|-
| 13615 Manulis ||  || 28 novembre 1994 || C. S. Shoemaker, D. H. Levy
|-
| 13616 - ||  || 7 dicembre 1994 || T. Kobayashi
|-
| 13617 - ||  || 29 dicembre 1994 || T. B. Spahr
|-
| 13618 - ||  || 30 gennaio 1995 || T. Kobayashi
|-
| 13619 - ||  || 22 febbraio 1995 || T. Kobayashi
|-
| 13620 Moynahan ||  || 23 marzo 1995 || Spacewatch
|-
| 13621 - ||  || 1 aprile 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 13622 McArthur ||  || 26 aprile 1995 || Spacewatch
|-
| 13623 - || 1995 TD || 3 ottobre 1995 || D. di Cicco
|-
| 13624 Abeosamu ||  || 17 ottobre 1995 || T. Okuni
|-
| 13625 - ||  || 20 ottobre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 13626 - ||  || 20 ottobre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 13627 Yukitamayo ||  || 15 novembre 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 13628 - || 1995 WE || 16 novembre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 13629 - ||  || 18 novembre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 13630 - ||  || 21 novembre 1995 || Osservatorio di Farra d'Isonzo
|-
| 13631 - ||  || 24 novembre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 13632 - ||  || 18 novembre 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 13633 Ivens ||  || 17 novembre 1995 || Spacewatch
|-
| 13634 - ||  || 16 novembre 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 13635 - ||  || 22 novembre 1995 || Oak Ridge Observatory
|-
| 13636 - ||  || 22 dicembre 1995 || T. Urata
|-
| 13637 - ||  || 27 dicembre 1995 || T. Kobayashi
|-
| 13638 Fiorenza ||  || 14 febbraio 1996 || M. Tombelli, U. Munari
|-
| 13639 - ||  || 10 marzo 1996 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 13640 Ohtateruaki ||  || 12 aprile 1996 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 13641 de Lesseps ||  || 15 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 13642 Ricci || 1996 HX || 19 aprile 1996 || P. G. Comba
|-
| 13643 Takushi ||  || 21 aprile 1996 || H. Abe
|-
| 13644 Lynnanderson ||  || 17 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 13645 - ||  || 17 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 13646 - ||  || 17 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 13647 Rey ||  || 20 aprile 1996 || E. W. Elst
|-
| 13648 - ||  || 15 maggio 1996 || NEAT
|-
| 13649 - ||  || 12 agosto 1996 || NEAT
|-
| 13650 Perimedes ||  || 4 ottobre 1996 || E. W. Elst
|-
| 13651 - || 1997 BR || 20 gennaio 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 13652 Elowitz ||  || 31 gennaio 1997 || Spacewatch
|-
| 13653 Priscus ||  || 9 febbraio 1997 || V. S. Casulli
|-
| 13654 Masuda ||  || 9 febbraio 1997 || N. Sato
|-
| 13655 - ||  || 4 marzo 1997 || T. Kobayashi
|-
| 13656 - ||  || 15 marzo 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 13657 Badinter ||  || 8 marzo 1997 || E. W. Elst
|-
| 13658 Sylvester || 1997 FB || 18 marzo 1997 || P. G. Comba
|-
| 13659 - ||  || 31 marzo 1997 || LINEAR
|-
| 13660 - ||  || 2 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 13661 - ||  || 2 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 13662 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 13663 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 13664 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 13665 - ||  || 3 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 13666 - ||  || 6 aprile 1997 || LINEAR
|-
| 13667 Samthurman ||  || 5 aprile 1997 || NEAT
|-
| 13668 Tanner ||  || 28 aprile 1997 || Spacewatch
|-
| 13669 Swammerdam ||  || 3 maggio 1997 || E. W. Elst
|-
| 13670 - ||  || 3 maggio 1997 || E. W. Elst
|-
| 13671 - ||  || 3 maggio 1997 || E. W. Elst
|-
| 13672 Tarski || 1997 KH || 30 maggio 1997 || P. G. Comba
|-
| 13673 Urysohn || 1997 LC || 1 giugno 1997 || P. G. Comba
|-
| 13674 Bourge ||  || 30 giugno 1997 || ODAS
|-
| 13675 - ||  || 28 giugno 1997 || LINEAR
|-
| 13676 - ||  || 28 giugno 1997 || LINEAR
|-
| 13677 Alvin ||  || 2 luglio 1997 || Spacewatch
|-
| 13678 Shimada ||  || 6 luglio 1997 || T. Okuni
|-
| 13679 Shinanogawa ||  || 29 luglio 1997 || T. Okuni
|-
| 13680 Katyafrantseva|| 1997 PY || 4 agosto 1997 || ODAS
|-
| 13681 Monty Python ||  || 7 agosto 1997 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| 13682 Pressberger ||  || 10 agosto 1997 || E. Meyer, H. Raab
|-
| 13683 - ||  || 8 agosto 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 13684 Borbona ||  || 27 agosto 1997 || V. S. Casulli
|-
| 13685 - ||  || 27 agosto 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 13686 Kongozan ||  || 30 agosto 1997 || T. Okuni
|-
| 13687 - ||  || 7 settembre 1997 || S. P. Laurie
|-
| 13688 Oklahoma ||  || 9 settembre 1997 || T. Stafford
|-
| 13689 Succi ||  || 9 settembre 1997 || V. Giuliani
|-
| 13690 Lesleymartin ||  || 8 settembre 1997 || T. Pauwels
|-
| 13691 Akie ||  || 30 settembre 1997 || A. Asami
|-
| 13692 - ||  || 27 settembre 1997 || H. Mikuž
|-
| 13693 Bondar ||  || 4 ottobre 1997 || Spacewatch
|-
| 13694 - ||  || 23 novembre 1997 || N. Sato
|-
| 13695 - ||  || 20 marzo 1998 || LINEAR
|-
| 13696 - ||  || 20 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 13697 - ||  || 19 aprile 1998 || LINEAR
|-
| 13698 - ||  || 22 maggio 1998 || LINEAR
|-
| 13699 Nickthomas ||  || 18 giugno 1998 || LONEOS
|-
| 13700 Connors ||  || 26 giugno 1998 || Spacewatch
|}

13701-13800 

|-
| 13701 Roquebrune || 1998 OR || 20 luglio 1998 || ODAS
|-
| 13702 - ||  || 28 luglio 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 13703 Romero ||  || 26 luglio 1998 || E. W. Elst
|-
| 13704 Aletesi ||  || 13 agosto 1998 || L. Tesi
|-
| 13705 Llapasset ||  || 19 agosto 1998 || Bédoin
|-
| 13706 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 13707 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 13708 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 13709 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 13710 Shridhar ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 13711 - ||  || 25 agosto 1998 || Višnjan Observatory
|-
| 13712 - ||  || 23 agosto 1998 || Višnjan Observatory
|-
| 13713 - ||  || 23 agosto 1998 || Višnjan Observatory
|-
| 13714 Stainbrook ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 13715 Steed ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 13716 Trevino ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 13717 Vencill ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 13718 Welcker ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 13719 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 13720 - ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 13721 Kevinwelsh ||  || 17 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 13722 Campobagatin ||  || 27 agosto 1998 || LONEOS
|-
| 13723 Kolokolova ||  || 27 agosto 1998 || LONEOS
|-
| 13724 Schwehm ||  || 27 agosto 1998 || LONEOS
|-
| 13725 - ||  || 29 agosto 1998 || Višnjan Observatory
|-
| 13726 - ||  || 24 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 13727 - ||  || 28 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 13728 - ||  || 28 agosto 1998 || LINEAR
|-
| 13729 Nicolewen ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 13730 Willis ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 13731 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 13732 Woodall ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 13733 Dylanyoung ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 13734 Buklad ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 13735 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 13736 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 13737 - ||  || 14 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 13738 - ||  || 16 settembre 1998 || ODAS
|-
| 13739 Nancyworden ||  || 16 settembre 1998 || CERGA
|-
| 13740 Lastrucci ||  || 18 settembre 1998 || M. Tombelli, E. Masotti
|-
| 13741 - ||  || 17 settembre 1998 || ODAS
|-
| 13742 - ||  || 23 settembre 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| 13743 Rivkin ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 13744 Rickline ||  || 22 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 13745 Mikecosta ||  || 28 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 13746 - ||  || 25 settembre 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 13747 - ||  || 25 settembre 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 13748 Radaly ||  || 25 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 13749 - ||  || 24 settembre 1998 || Višnjan Observatory
|-
| 13750 Mattdawson ||  || 16 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 13751 Joelparker ||  || 16 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 13752 Grantstokes ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 13753 Jennivirta ||  || 17 settembre 1998 || LONEOS
|-
| 13754 - ||  || 25 settembre 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 13755 - ||  || 21 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 13756 - ||  || 21 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 13757 - ||  || 21 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 13758 - ||  || 21 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 13759 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 13760 Rodriguez ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 13761 Dorristaylor ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 13762 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 13763 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 13764 Mcalanis ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 13765 Nansmith ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 13766 Bonham ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 13767 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 13768 - ||  || 18 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 13769 - ||  || 20 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 13770 Commerson ||  || 20 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 13771 - ||  || 26 settembre 1998 || LINEAR
|-
| 13772 Livius ||  || 18 settembre 1998 || E. W. Elst
|-
| 13773 - ||  || 14 ottobre 1998 || K. Korlević
|-
| 13774 Spurný ||  || 10 ottobre 1998 || LONEOS
|-
| 13775 Thébault ||  || 11 ottobre 1998 || LONEOS
|-
| 13776 - ||  || 19 ottobre 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| 13777 Cielobuio ||  || 20 ottobre 1998 || M. Cavagna, A. Testa
|-
| 13778 - ||  || 22 ottobre 1998 || K. Korlević
|-
| 13779 - ||  || 23 ottobre 1998 || K. Korlević
|-
| 13780 - ||  || 17 ottobre 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 13781 - ||  || 23 ottobre 1998 || K. Korlević
|-
| 13782 - ||  || 28 ottobre 1998 || CSS
|-
| 13783 - ||  || 20 ottobre 1998 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 13784 - ||  || 23 ottobre 1998 || K. Korlević
|-
| 13785 - ||  || 29 ottobre 1998 || K. Korlević
|-
| 13786 - ||  || 29 ottobre 1998 || K. Korlević
|-
| 13787 Nagaishi ||  || 26 ottobre 1998 || T. Okuni
|-
| 13788 Dansolander ||  || 18 ottobre 1998 || E. W. Elst
|-
| 13789 - ||  || 18 ottobre 1998 || E. W. Elst
|-
| 13790 - ||  || 17 ottobre 1998 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 13791 - || 1998 VC || 1 novembre 1998 || T. Kagawa
|-
| 13792 Kuščynskyj || 1998 VG || 7 novembre 1998 || J. Tichá, M. Tichý
|-
| 13793 Laubernasconi ||  || 11 novembre 1998 || ODAS
|-
| 13794 - ||  || 11 novembre 1998 || K. Korlević
|-
| 13795 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 13796 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 13797 - ||  || 10 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 13798 Cecchini ||  || 15 novembre 1998 || L. Tesi, A. Boattini
|-
| 13799 - ||  || 14 novembre 1998 || N. Kawasato
|-
| 13800 - ||  || 14 novembre 1998 || LINEAR
|}

13801-13900 

|-
| 13801 Kohlhase ||  || 11 novembre 1998 || LONEOS
|-
| 13802 - ||  || 18 novembre 1998 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 13803 - ||  || 21 novembre 1998 || LINEAR
|-
| 13804 Hrazany || 1998 XK || 9 dicembre 1998 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| 13805 - ||  || 9 dicembre 1998 || T. Kobayashi
|-
| 13806 Darmstrong ||  || 8 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 13807 - ||  || 15 dicembre 1998 || ODAS
|-
| 13808 Davewilliams ||  || 11 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 13809 - ||  || 14 dicembre 1998 || LINEAR
|-
| 13810 - ||  || 14 dicembre 1998 || LINEAR
|-
| 13811 - ||  || 15 dicembre 1998 || LINEAR
|-
| 13812 - || 1998 YR || 16 dicembre 1998 || T. Kobayashi
|-
| 13813 - || 1998 YX || 16 dicembre 1998 || T. Kobayashi
|-
| 13814 - ||  || 17 dicembre 1998 || T. Kobayashi
|-
| 13815 Furuya ||  || 22 dicembre 1998 || A. Asami
|-
| 13816 Stülpner ||  || 29 dicembre 1998 || J. Kandler
|-
| 13817 Genobechetti ||  || 8 settembre 1999 || CSS
|-
| 13818 Ullery ||  || 7 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 13819 - ||  || 30 settembre 1999 || LINEAR
|-
| 13820 Schwartz || 1999 VQ || 1 novembre 1999 || C. W. Juels
|-
| 13821 - ||  || 8 novembre 1999 || K. Korlević
|-
| 13822 Stevedodson ||  || 2 novembre 1999 || Spacewatch
|-
| 13823 - ||  || 15 novembre 1999 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 13824 Kramlik ||  || 5 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 13825 Booth ||  || 4 novembre 1999 || LINEAR
|-
| 13826 - || 1999 WM || 16 novembre 1999 || T. Kobayashi
|-
| 13827 - ||  || 28 novembre 1999 || T. Kobayashi
|-
| 13828 - ||  || 28 novembre 1999 || K. Korlević
|-
| 13829 - ||  || 29 novembre 1999 || K. Korlević
|-
| 13830 ARLT ||  || 4 dicembre 1999 || C. W. Juels
|-
| 13831 - ||  || 3 dicembre 1999 || T. Kobayashi
|-
| 13832 - ||  || 5 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 13833 - ||  || 5 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 13834 - ||  || 3 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 13835 - ||  || 5 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 13836 - ||  || 6 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 13837 - ||  || 6 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 13838 - ||  || 6 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 13839 - ||  || 6 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 13840 Wayneanderson ||  || 6 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 13841 Blankenship ||  || 6 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 13842 - ||  || 6 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 13843 Cowenbrown ||  || 6 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 13844 - ||  || 6 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 13845 Jillburnett ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 13846 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 13847 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 13848 Cioffi ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 13849 Dunn ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 13850 Erman ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 13851 - ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 13852 Ford ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 13853 Jenniferfritz ||  || 7 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 13854 - ||  || 10 dicembre 1999 || T. Kobayashi
|-
| 13855 - ||  || 11 dicembre 1999 || T. Kobayashi
|-
| 13856 - ||  || 11 dicembre 1999 || T. Kobayashi
|-
| 13857 Stafford ||  || 4 dicembre 1999 || CSS
|-
| 13858 Ericchristensen ||  || 5 dicembre 1999 || CSS
|-
| 13859 Fredtreasure ||  || 13 dicembre 1999 || C. W. Juels
|-
| 13860 Neely ||  || 15 dicembre 1999 || C. W. Juels
|-
| 13861 - ||  || 8 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 13862 Elais ||  || 8 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 13863 - ||  || 10 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 13864 - ||  || 10 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 13865 - ||  || 10 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 13866 - ||  || 10 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 13867 - ||  || 12 dicembre 1999 || LINEAR
|-
| 13868 Catalonia ||  || 29 dicembre 1999 || J. Guarro
|-
| 13869 Fruge ||  || 8 gennaio 2000 || LINEAR
|-
| 13870 - || 2158 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13871 - || 2635 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13872 - || 2649 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13873 - || 2657 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13874 - || 3013 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13875 - || 4525 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13876 - || 4625 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13877 - || 6063 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13878 - || 6106 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13879 - || 6328 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13880 Wayneclark || 6607 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13881 - || 6625 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13882 - || 6637 P-L || 24 settembre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13883 - || 7066 P-L || 17 ottobre 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13884 - || 1064 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13885 - || 2104 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13886 - || 2312 T-1 || 25 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13887 - || 3041 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13888 - || 3290 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13889 - || 4206 T-1 || 26 marzo 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13890 - || 1186 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13891 - || 1237 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13892 - || 1266 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13893 - || 1296 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13894 - || 2039 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13895 Letkasagjonica || 2168 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13896 - || 3310 T-2 || 30 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13897 Vesuvius || 4216 T-2 || 29 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13898 - || 4834 T-2 || 25 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13899 - || 5036 T-2 || 25 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13900 - || 5211 T-2 || 25 settembre 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|}

13901-14000 

|-
| 13901 - || 1140 T-3 || 17 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13902 - || 4205 T-3 || 16 ottobre 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 13903 - || 1975 ST || 30 settembre 1975 || S. J. Bus
|-
| 13904 Univinnitsa ||  || 3 ottobre 1975 || L. I. Chernykh
|-
| 13905 - || 1976 QA || 27 agosto 1976 || S. J. Bus
|-
| 13906 Shunda ||  || 20 agosto 1977 || N. S. Chernykh
|-
| 13907 - ||  || 9 settembre 1977 || C. M. Olmstead
|-
| 13908 Wölbern ||  || 2 settembre 1978 || C.-I. Lagerkvist
|-
| 13909 - ||  || 7 novembre 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 13910 - ||  || 25 giugno 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 13911 Stempels ||  || 22 agosto 1979 || C.-I. Lagerkvist
|-
| 13912 Gammelgarn ||  || 22 agosto 1979 || C.-I. Lagerkvist
|-
| 13913 - || 1979 SO || 25 settembre 1979 || A. Mrkos
|-
| 13914 Galegant ||  || 11 giugno 1980 || C. S. Shoemaker
|-
| 13915 Yalow ||  || 27 maggio 1982 || C. S. Shoemaker, S. J. Bus
|-
| 13916 Bernolák ||  || 23 agosto 1982 || M. Antal
|-
| 13917 Correggia || 1984 EQ || 6 marzo 1984 || E. Bowell
|-
| 13918 Tsukinada || 1984 QB || 24 agosto 1984 || T. Seki
|-
| 13919 - ||  || 21 settembre 1984 || H. Debehogne
|-
| 13920 Montecorvino ||  || 15 agosto 1985 || E. Bowell
|-
| 13921 Sgarbini || 1985 RP || 14 settembre 1985 || E. Bowell
|-
| 13922 Kremenia ||  || 19 settembre 1985 || N. S. Chernykh, L. I. Chernykh
|-
| 13923 Peterhof ||  || 22 ottobre 1985 || L. V. Zhuravleva
|-
| 13924 - ||  || 1 agosto 1986 || E. F. Helin
|-
| 13925 - ||  || 29 agosto 1986 || H. Debehogne
|-
| 13926 Berners-Lee || 1986 XT || 2 dicembre 1986 || E. Bowell
|-
| 13927 Grundy ||  || 26 settembre 1987 || E. Bowell
|-
| 13928 Aaronrogers || 1987 UT || 26 ottobre 1987 || E. Bowell
|-
| 13929 - || 1988 PL || 13 agosto 1988 || R. H. McNaught
|-
| 13930 Tashko ||  || 12 settembre 1988 || V. G. Shkodrov
|-
| 13931 - ||  || 14 settembre 1988 || S. J. Bus
|-
| 13932 Rupprecht ||  || 18 settembre 1988 || ESO
|-
| 13933 Charleville ||  || 2 novembre 1988 || T. Seki
|-
| 13934 Kannami ||  || 11 dicembre 1988 || Y. Oshima
|-
| 13935 - || 1989 EE || 4 marzo 1989 || E. F. Helin
|-
| 13936 - || 1989 HC || 30 aprile 1989 || E. F. Helin
|-
| 13937 Roberthargraves || 1989 PU || 2 agosto 1989 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 13938 - ||  || 5 settembre 1989 || E. F. Helin
|-
| 13939 - ||  || 26 settembre 1989 || E. W. Elst
|-
| 13940 - ||  || 26 settembre 1989 || E. W. Elst
|-
| 13941 - ||  || 2 ottobre 1989 || H. Debehogne
|-
| 13942 Shiratakihime ||  || 2 novembre 1989 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 13943 - || 1990 HG || 26 aprile 1990 || E. F. Helin
|-
| 13944 - ||  || 29 luglio 1990 || H. E. Holt
|-
| 13945 - ||  || 29 luglio 1990 || H. E. Holt
|-
| 13946 - ||  || 27 luglio 1990 || H. E. Holt
|-
| 13947 - ||  || 24 agosto 1990 || H. E. Holt
|-
| 13948 - ||  || 24 agosto 1990 || H. E. Holt
|-
| 13949 - ||  || 14 settembre 1990 || H. E. Holt
|-
| 13950 - ||  || 14 settembre 1990 || H. E. Holt
|-
| 13951 - ||  || 22 settembre 1990 || E. W. Elst
|-
| 13952 Nykvist ||  || 22 settembre 1990 || E. W. Elst
|-
| 13953 - ||  || 9 ottobre 1990 || R. H. McNaught
|-
| 13954 Born ||  || 13 ottobre 1990 || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 13955 - ||  || 21 ottobre 1990 || T. Urata
|-
| 13956 Banks ||  || 15 novembre 1990 || E. W. Elst
|-
| 13957 NARIT ||  || 7 gennaio 1991 || R. H. McNaught
|-
| 13958 - || 1991 DY || 19 febbraio 1991 || E. F. Helin
|-
| 13959 - ||  || 12 marzo 1991 || H. Debehogne
|-
| 13960 - ||  || 8 aprile 1991 || E. W. Elst
|-
| 13961 - || 1991 PV || 5 agosto 1991 || H. E. Holt
|-
| 13962 Delambre ||  || 3 agosto 1991 || E. W. Elst
|-
| 13963 Euphrates ||  || 3 agosto 1991 || E. W. Elst
|-
| 13964 La Billardière ||  || 3 agosto 1991 || E. W. Elst
|-
| 13965 - ||  || 5 agosto 1991 || H. E. Holt
|-
| 13966 - ||  || 7 agosto 1991 || H. E. Holt
|-
| 13967 - || 1991 QJ || 31 agosto 1991 || S. Otomo
|-
| 13968 - ||  || 2 settembre 1991 || R. H. McNaught
|-
| 13969 - ||  || 11 settembre 1991 || H. E. Holt
|-
| 13970 - ||  || 13 settembre 1991 || H. E. Holt
|-
| 13971 - ||  || 18 ottobre 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 13972 - ||  || 31 ottobre 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 13973 - ||  || 31 ottobre 1991 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 13974 - || 1991 YC || 28 dicembre 1991 || A. Natori, T. Urata
|-
| 13975 Beatrixpotter ||  || 30 gennaio 1992 || E. W. Elst
|-
| 13976 - ||  || 1 marzo 1992 || UESAC
|-
| 13977 Frisch ||  || 29 aprile 1992 || F. Börngen
|-
| 13978 Hiwasa || 1992 JQ || 4 maggio 1992 || T. Seki
|-
| 13979 - ||  || 8 maggio 1992 || H. Debehogne
|-
| 13980 Neuhauser || 1992 NS || 2 luglio 1992 || E. F. Helin
|-
| 13981 - ||  || 28 luglio 1992 || H. Debehogne, Á. López-G.
|-
| 13982 Thunberg ||  || 2 settembre 1992 || E. W. Elst
|-
| 13983 - ||  || 2 settembre 1992 || E. W. Elst
|-
| 13984 - ||  || 2 settembre 1992 || E. W. Elst
|-
| 13985 - ||  || 22 ottobre 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 13986 - ||  || 21 novembre 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 13987 - ||  || 16 novembre 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 13988 - ||  || 18 dicembre 1992 || E. W. Elst
|-
| 13989 Murikabushi || 1993 BG || 16 gennaio 1993 || T. Seki
|-
| 13990 - || 1993 EK || 2 marzo 1993 || T. Urata
|-
| 13991 Kenphillips ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 13992 Cesarebarbieri ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 13993 Clemenssimmer ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 13994 Tuominen ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|-
| 13995 Tõravere ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 13996 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 13997 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 13998 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 13999 - ||  || 19 marzo 1993 || UESAC
|-
| 14000 - ||  || 17 marzo 1993 || UESAC
|}

Collegamenti esterni
 

0013001